Obere Burg steht für
 Oberes Schloss (Talheim), Baden-Württemberg
 Burg Rothöchi, Kanton Bern, Schweiz 
 Burg Treuchtlingen, Baden-Württemberg
 Obere Burg (Heidelberg), Baden-Württemberg
 Obere Burg (Sickingen), Baden-Württemberg
 Obere Burg (Obernburg), Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Obere Burg (Kuchenheim), Nordrhein-Westfalen
 Obere Burg (Rheinbreitbach), Rheinland-Pfalz
 Obere Burg (Zwingenberg), Hessen
 Wasserschloss Hofweier, Baden-Württemberg, Ortenaukreis

Siehe auch
 Oberburg
 Obernburg
 Obere Sachsenburg
 Oberes Schloss